Le Burevestnik 9M730 (en  (Pétrel en français), nom de code pour l'OTAN : SSC-X-9 Skyfall) est un missile de croisière russe expérimental à propulsion nucléaire et à armement nucléaire, destiné aux forces armées russes. Le missile aurait une vitesse subsonique et une portée pratiquement illimitée.

Le Burevestnik est l'une des six armes stratégiques russes dévoilées par le président russe le .

Conception et développement 

L’industrie russe de défense travaille sur un missile de croisière intercontinental à propulsion nucléaire thermique, capable de pénétrer tout système de défense antimissile à base d’intercepteurs. Sa portée serait illimitée et il aurait la capacité d'esquiver les défenses antimissiles. Le nom de l'arme a été choisi par la voie inhabituelle d'un vote public. Une étape majeure des essais du missile de croisière du complexe de Burevestnik, les essais de l'unité de propulsion nucléaire, aurait été achevée avec succès en , sur les terrains d’entraînement de Kapustin Yar et en Nouvelle-Zemble.

Selon Nezavissimaïa Gazeta, le moteur de départ de la fusée utilise un carburant solide et le moteur principal du carburant nucléaire. Les dimensions du missile seraient  de longueur au départ,  en vol, et la coque aurait la forme d’une ellipse de .

L'alter-ego sous-marin du Burevestnik est présenté dans le même temps par le président russe Vladimir Poutine sous l'aspect du drone-torpille Status-6 Poseidon à propulsion nucléaire. Le drone-torpille Poseidon à visées stratégiques est également présenté comme un moyen innovant de délivrer le feu nucléaire, d'une manière exclusivement sous-marine grâce à des vecteurs sous-marins identifiés tels que le K-329 Belgorod et le Khabarovsk (projet 09851).

Accident du 8 août 2019  

Le , un accident est survenu sur la base d’essais militaires située à 2 km du village de Nyonoksa. Une explosion s’est produite, faisant plusieurs victimes parmi les personnels de la base participant aux essais, dispersant une quantité indéfinie de radionucléides dans l'atmosphère et entraînant une hausse de la radioactivité dans les environs. 

Le , l'agence russe de l'énergie nucléaire Rosatom a indiqué qu'elle était liée à un accident impliquant le test d'une « source d'énergie isotopique pour un moteur de fusée à combustible liquide », et qu'elle avait entraîné la mort de huit personnes. Des experts et des journalistes ont évoqué un lien possible entre les tests de l'accident et le Burevestnik. Les sources du gouvernement russe sont trop rares et imprécises pour le savoir, mais les experts sont circonspects sur le type de propulsion de la fusée, et certains communiqués russes évoquent un test de combustible peu usité et impliquant des radio-isotope.

Quoi qu'il en soit précisément, ces essais comme les objectifs stratégiques poursuivis autour de ce projet mené par la Russie ont généré de vives polémiques sur le plan international.

Voir aussi 
 Status-6 Poseidon
 K-329 Belgorod
 NERVA
 Projet Pluto
 Missile supersonique à basse altitude
 Accident nucléaire russe du 8 août 2019

Références

Liens externes 
 Ракета 9М730 / Крылатая ракета с ЯЭУ, sur MilitaryRussia.ru ; отечественная военная техника (année 1945) ; 

Missile sol-sol
Propulsion nucléaire
Prolifération nucléaire
Armes nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques
Arme militaire fabriquée en Russie